Luzier ist der Familienname folgender Personen:
 Ray Luzier (* 1970), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Renald Luzier alias Luz (* 1972), französischer Cartoonist und Comiczeichner